Кемп (, ) — голландская и английская фамилия.

Известные носители:
 Кемп, Адам (род. 1990) — американский баскетболист.
 Кемп, Альберт Эдвард (1858—1929) — канадский бизнесмен и политик британского происхождения.
 Кемп, Артур (род. 1962) — южноафриканский и британский писатель и политик.
 Кемп, Гарри (1883—1960) — американский писатель.
 Кемп, Густав (1917—1948) — люксембургский футболист, нападающий.
 Кемп, Джек (1935—2009) — американский политик и профессиональный игрок в американский футбол.
 Кемп, Джон (ок. 1380—1454) — английский кардинал и архиепископ Кентерберийский.
 Кемп, Йохан (1881—1941) — финский гимнаст.
 Кемп, Йоханнес ван дер (1747—1811) — голландский миссионер в Южной Африке.
 Кемп, Лерой (род. 1956) — американский борец вольного стиля.
 Кемп, Линдси (1938—2018) — британский танцор, актёр, педагог, артист-мим и хореограф.
 Кемп, Мартин (род. 1961) — британский музыкант и актёр, гитарист группы Spandau Ballet.
 Кемп, Мартин (род. 1942) — британский историк искусства, профессор Оксфордского университета.
 Кемп, Питер (1878—?) — британский ватерполист и пловец.
 Кемп, Пол (род. 1969) — американский писатель в жанре фэнтези.
 Кемп, Робер (1879—1959) — французский литературный и театральный критик.
 Кемп, Стейси (род. 1988) — британская фигуристка, выступающая в парном катании.
 Кемп, Тейлор (род. 1990) — американский футболист.
 Кемп, Трой (род. 1966) — багамский прыгун в высоту, чемпион мира (1995).
 Кемп, Уильям (ум. 1603) — английский актёр-комик, первый исполнитель многих ролей Шекспира.
 Кемп, Уилл (род. 1977) — английский актёр и танцор.
 Кемп, Францис (1876—1952) — латгальский и латышский общественно-политический деятель, писатель, журналист.
 Кемп, Фридхельм (1914—2011) — немецкий филолог, поэт и переводчик.
 Кемп, Хэннон (род. 1946) — американский политик, член Нью-Йоркского Сената.
 Кемп, Шон (род. 1969) — американский баскетболист.
 Кемп, Энтони (1773—1868) — австралийский солдат, купец и адвокат, защитник колонии Нового Южного Уэльса.

 Двойная фамилия
 Кемп-Уэлч, Люси (1869—1958) — английская художница.

См. также